Монтескено () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Вербано-Кузьо-Оссола.

Население составляет 448 человек (2008 г.), плотность населения составляет 20 чел./км². Занимает площадь 22 км². Почтовый индекс — 28843. Телефонный код — 0324.

Покровителем населённого пункта считается святой San Carlo San Giovanni.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.montescheno.vb.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/